Les mots scutigerus, scutigera et scutigerum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « à bouclier, qui porte un bouclier ». Ils sont construits sur les mots scutum (« bouclier ») et gero (« je porte »). 

En biologie :
 Scutigera est un genre de myriapodes, de la famille des Scutigéridés ;
 en taxonomie, les mots scutigerus, scutigera et scutigerum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces d'animaux. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : scutigerus, scutigera, scutigerum.

Épithète spécifique